Персі Іґнатіус Візлі — вигаданий персонаж і другорядний герой серії романів Джоан Ролінг «Гаррі Поттер».
Усі шкільні роки у Гогвортсі був старостою Грифіндору. Молодший брат Білла і Чарлі Візлів, старший брат Рона, Джіні, Фреда і Джорджа Візлів.
В останній книжці працює на Міністерство Магії спершу помічником Барті Кравча, а потім і самого Міністра.

Походження

Джерело 
 Лексикон Гаррі Поттера 

Персонажі з Гаррі Поттера
Літературні персонажі
Персонажі фільмів
Персонажі за алфавітом
Вигадані англійці